Tára může být:
 hmotnost obalu zboží v obchodním styku (souvisí s nulováním vah), někdy se tímto pojmem označuje i obal jako takový
 výdejní plocha v lékárně

Podobná slova:
 Tárá, ženský aspekt v hinduismu a buddhismu